Alla vi barn i Bullerbyn ist der Originaltitel von:

 Wir Kinder aus Bullerbü, Kinderbuch von Astrid Lindgren (1947)
 Die Kinder von Bullerbü, schwedische Fernsehserie von Olle Hellbom (1960)
 Wir Kinder aus Bullerbü (1986), schwedischer Film von Lasse Hallström